

Patronyme 

 Jacques Tati (1907-1982), réalisateur et acteur français.

Titres 

 Tati (1973), film brésilien de Bruno Barreto.

Autres 

 Tati (1948-2020), entreprise française de vente de vêtements.
 La « collection Tati », collaboration entre Azzedine Alaïa et l'entreprise.